Oznaczenie IATA dla portu lotniczego Simenti w Senegalu